Джейсон Эрик Уотли (; род. 18 ноября 1990, Сейл, Австралия) — австралийский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Участник Олимпийских игр (2016), серебряный призёр Игр Содружества (2018), двукратный серебряный призёр чемпионата Океании (2015, 2017), многократный победитель и призёр международных соревнований и национального первенств в любителях.

Среди профессионалов действующий чемпион Тихоокеанского региона по версии IBF Pan Pacific (2022—), и бывший чемпион Австралазии по версиям IBF Australasian (2021—2022) и WBF Australasian (2019—2022), чемпион Австралии (2019—2021), чемпион Австралийского штат Виктории (2019—2021) в 1-м тяжёлом весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 31-я (апрель 2021) и являлся 2-м среди австралийских боксёров (после Джея Опетая) первой тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занял: 10-ю строчку рейтинга IBF, — входя в ТОП-40 лучших боксёров первого тяжёлого веса всей планеты.

Биография 
Родился 18 ноября 1990 года в городе Сейл, Австралия.

Любительская карьера 
В октябре 2013 года участвовал в чемпионате мира в Алма-Ате (Казахстан), но в первом же  проиграл по очкам хорватскому боксёру Марко Чаличу.

Олимпийские игры 2016 года 
В марте 2016 года на  в Цяньане (Китай), представляя Австралию в тяжёлом весе (до 91 кг), в полуфинале по очкам проиграл узбекскому боксёру Рустаму Тулаганову, но в борьбе за третье место по очкам победил таджикского боксёра Джахона Курбанова и прошёл квалификацию на Олимпиаду 2016 года.

И в августе 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в первом же раунде соревнований потерпел поражение со счётом 0:3 от опытного бразильца Жуана Ногейра.

2017—2018 годы 
В августе 2017 года вновь участвовал в чемпионате мира в Гамбурге (Германия), где в  в конкурентном бою победил по очкам (3:2) индуса Сумита Сангвана, но в четвертьфинале проиграл по очкам (0:5) казахстанцу Василию Левиту.

В апреле 2018 года стал серебряным призёром Игр Содружества в Голд-Косте, пробившись в , но там уступив по очкам опытному новозеландцу Дэвиду Ньику — который в итоге стал чемпионом Игр Содружества 2018 в весе до 91 кг.

Профессиональная карьера 
7 сентября 2018 года дебютировал на профессиональном ринге, в 6-раундовом бою победив единогласным решением судей (счёт: 60-54, 59-55, 60-54) своего соотечественника Навоса Иоата (5-1).

29 октября 2022 года в Закопане (Польша), в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м тяжёлом весе, единогласным решением судей (счёт: 110-117, 109-118, 108-119) проиграл опытному поляку Матеушу Мастернаку (46-5).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Джейсон Уэйтли — страница на сайте vRINGe.com
 
 Профиль на AIBA.org
 Jason Eric Whateley — профиль на сайте Olympics.com
 

Боксёры Австралии
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Призёры Игр Содружества по боксу
Боксёры-проспекты